A 27ª edição da Vuelta decorreu entre 27 de abril a 14 de Maio de 1972 entre as localidades de Fuengirola e San Sebastián. A corrida foi composta por 17 etapas, num total de mais de 2079 km, com uma média de 37,284 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1972
1972 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1972